Carmen Phillips peut faire référence à deux actrices américaines : 

 Carmen Phillips (1895-1936)
 Carmen Phillips (1937–2002)